Sven Ryser, né le  à Zurich, est un joueur professionnel suisse de hockey sur glace qui évolue en position d'ailier.

Carrière 
Ryser suit la filière de formation du ZSC Lions et fait ses débuts en LNB avec le GCK Lions en 2007. Il joue son premier match LNA avec les ZSC deux ans plus tard.

En 2012, après 175 parties disputées pour le ZSC et le GCK Lions, il rejoint le HC Davos. Début 2015, la concurrence en attaque du HC Davos est grande. Celle-ci s’accentue avec le retour de blessure de Dino Wieser et Enzo Corvi, si bien qu’il n’y a plus de place pour Ryser qui est prêté aux Rapperswil-Jona Lakers. Au lieu de jouer et remporter le titre avec Davos, il est relégué en LNB au terme de la 2014-2015 avec les Lakers.

De retour à Davos pour la saison 2015-2016, son transfert et celui de Louis Leblanc  sont annoncés, le , au Lausanne HC, alors décimé par des blessures.

Au mois de , il rompt son contrat avec le Lausanne Hockey Club pour des raisons personnelles et met donc fin à sa carrière de joueur professionnel.

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

|2006-2007||ZSC U20||Juniors Élites B||14||10||6||16||18||-||-||-||-||-
|-
|2006-2007||GCK Lions U20||Juniors Élites A||24||2||5||7||12||11||3||4||7||31
|-
|2007-2008||GCK Lions U20||Juniors Élites A||28||12||7||19||38||11||3||4||7||12
|-
|2007-2008||GCK Lions||LNB||9||2||1||3||2||-||-||-||-||-
|-
|2007-2008||EHC Dübendorf||||6||2||0||2||2||-||-||-||-||-
|-
|2008-2009||GCK Lions U20||Juniors Élites A||12||10||8||18||12||6||2||3||5||4
|-
|2008-2009||GCK Lions||LNB||26||4||4||8||10||-||-||-||-||-
|-
|2009-2010||GCK Lions U20||Juniors Élites A||14||10||9||19||28||9||11||4||15||32
|-
|2009-2010||GCK Lions||LNB||21||5||2||7||20||-||-||-||-||-
|-
|2009-2010||ZSC Lions||LNA||2||0||0||0||0||4||0||0||0||2
|-
|2010-2011||ZSC Lions||LNA||46||2||3||5||32||5||0||0||0||0
|-
|2010-2011||GCK Lions||LNB||12||1||2||3||6||-||-||-||-||-
|-
|2011-2012||ZSC Lions||LNA||29||1||1||2||12||-||-||-||-||-
|-
|2011-2012||GCK Lions||LNB||22||1||5||6||24||-||-||-||-||-
|-
|2012-2013||HC Davos||LNA||48||6||2||8||16||6||1||0||1||2
|-
|2013-2014||HC Davos||LNA||50||9||6||15||20||6||0||0||0||0
|-
|2014-2015||HC Davos||LNA||35||4||3||7||40||-||-||-||-||-
|-
|2014-2015||Rapperswil-Jona Lakers||LNA||5||1||0||1||2||16||1||6||7||18
|-
|2015-2016||HC Davos||LNA||35||2||5||7||14||-||-||-||-||-
|-
|2015-2016||Lausanne HC||LNA||9||1||3||4||2||5||0||1||1||2
|-
|2016-2017||Lausanne HC||LNA||40||10||15||25||46||4||0||2||2||2
|-
|2017-2018||Lausanne HC||LNA||43||15||7||22||55||6||0||1||1||24

|342||51||45||96||239||52||2||10||12||50

|90||13||14||27||62||-||-||-||-||-

Notes et références

Notes

Références 

Naissance en juillet 1990
Naissance à Zurich
Joueur suisse de hockey sur glace
Attaquant de hockey sur glace
Sportif zurichois
Joueur du GCK Lions
Joueur du EHC Dübendorf
Joueur du ZSC Lions
Joueur du HC Davos
Joueur des Rapperswil-Jona Lakers
Joueur du Lausanne HC